Серена Вилијамс је пети пут освојила титулу. У финалу је победила Жистин Енен са 6:4, 3:6, 6:2

Носиоци 
Примедба: Јанина Викмајер, која је према пласману на листи требало да буде 16. носилац, касно се пријавила за учешће, па је играла квалификациони турнир. Због тога није била постављена за носиоца. Елиминисана је у четвртом колу.

  'Серена Вилијамс (победница)
  Динара Сафина (четврто коло)
  Светлана Кузњецова (четврто коло)
  Каролина Возњацки (четврто коло)
  Јелена Дементјева (друго коло)
  Винус Вилијамс (четвртфинале)
  Викторија Азаренка (четвртфинале)
  Јелена Јанковић (треће коло)
  Вера Звонарјова (четврто коло)
  Агњешка Радвањска (треће коло)
  Марион Бартоли (треће коло)
  Флавија Пенета (друго коло)
  Саманта Стосур (четврто коло)
  Марија Шарапова (прво коло)
  Ким Клајстерс (треће коло)
  Ли На (полуфинале)

<ol start="17">
 Франческа Скјавоне ''(четврто коло)
 Виржини Разано ''(прво коло)
 Нађа Петрова ''(четвртфинале)
 Ана Ивановић ''(друго коло)
 Забине Лизики ''(друго коло)
 Данијела Хантухова ''(треће коло)
 Доминика Цибулкова ''(прво коло)
 Марија Хосе Мартинез Санчез ''(друго коло)
 Анабел Медина Гаригес ''(прво коло)
 Араван Резај ''(друго коло)
 Алиса Клејбанова ''(треће коло)
 Јелена Веснина ''(прво коло)
 Шахар Пер ''(треће коло)
 Катарина Бондаренко ''(друго коло)
 Аљона Бондаренко ''(четврто коло)
 Карла Суарез Наваро ''(треће коло)

Жреб

Финале

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Референце

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту wtatennis.com

Отворено првенство Аустралије у тенису 2010.
Отворено првенство Аустралије у тенису — жене појединачно